Sneaker eller sneakers kan syfta på:

 Sneaker eller sneakers – en sorts sportsko, se gymnastiksko
 Sneakers (film) – en amerikansk film från 1992
 Sneakers (musikgrupp) – ett danskt rockband
 Sneakers (TV-spel) – ett TV-spel för Xbox